Уильям Пирс: Пирс, Уильям (1931—2020) — американский серийный убийца.
 Пирс, Уильям Лютер (1933—2002) — американский политический деятель, писатель.
 Пирс, Уильям Тимбрелл (1839—1922) — великобританский шахматист и шахматный композитор.